Synagoga Pinkusa przy ulicy Pawłowej 25
 Synagoga Pinkusa przy ulicy Lubuskiej 45
 Synagoga Pinkusa przy ulicy Zielińskiego 84